Баганрот () — гавар провинции Пайтакаран Великой Армении.

География 
Баганрот находился на востоке провинции Пайтакаран. На юге граничил с гаваром Ани, на юго-западе − с Каганротом, на северо-западе − с Варданакертом, на севере − с Хракот-Перожем, на востоке же омывался водами Каспийского моря. 

Столица − город Баганрот.

По территории Баганрота протекала одноимённая река.

Территория Баганрота на сегодняшний день полностью входит в состав Азербайджанской Республики: восточная часть гавара входит в состав Ленкоранского района, остальная − в состав Масаллинского района.

Примечания 

Гавары Пайтакарана